Cunduacán (Tabasco)
 Cunduacán (gmina)